Габріела Дабровскі і Олена Остапенко були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Дабровскі грала в парі з Сюй Іфань, але в першому колі їх перемогли Лара Арруабаррена і Кейтлін Крістіан. Остапенко грала в парі з Веронікою Кудерметовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Чжань Хаоцін і Латіша Чжань.

Сестри Чжань потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Анна-Лена Гренефельд і Демі Схюрс з рахунком 6–1, 3–6, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Qatar Doubles
2019
2019 у катарському спорті